Spektor ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Spektor (* 1944), US-amerikanischer Autor, siehe Donald F. Glut
 Jiftach Spektor (* 1940), israelischer Pilot und General
 Ilya Spektor (* 1996), israelischer Eishockeyspieler
 Isaak Elchanan Spektor (1817–1896), russischer Rabbiner und Talmudist
 Mira J. Spektor (* 1928), US-amerikanische Komponistin
 Mordechai Spektor (1858–1925), jiddischer Erzähler
 Regina Spektor (* 1980), Sängerin, Pianistin und Gitarristin

Siehe auch:

 Spector